Die Beachvolleyball-Europameisterschaft 2008 fand vom 10. bis 13. Juli in Hamburg statt. Die jeweiligen Wettbewerbe für Frauen und Männer wurden parallel ausgetragen. Das deutsche Duo Sara Goller / Laura Ludwig wurde mit einem Sieg gegen die Norwegerinnen Håkedal / Tørlen Europameister. Okka Rau und Stephanie Pohl unterlagen im Spiel um den dritten Platz dem zweiten norwegischen Duo Glesnes / Maaseide. Bei den Männern mussten sich Kay Matysik und Stefan Uhmann im Endspiel den Niederländern Reinder Nummerdor und Richard Schuil geschlagen geben. Julius Brink und Christoph Dieckmann konnten im kleinen Finale gegen die Russen Barsuk / Kolodinski nicht antreten.

Organisation und Medien 

Veranstalter des Turniers, das vom DVV ausgetragen wurde, war der europäische Verband CEV. Die insgesamt vier Plätze befanden sich am Hamburger Rathausplatz (Centre Court) und an der Großen Elbstraße. Insgesamt wurde 200.000 Euro Preisgeld an die Teilnehmer vergeben, jeweils zur Hälfte für Männer und Frauen. Die neuen Europameister erhielten davon jeweils 20.000 Euro. Außerdem wurde der Titelgewinn mit 800 Punkten für die europäische und 500 Punkten für die Weltrangliste belohnt. Der Sender laola1.tv zeigte die Spiele live und kostenlos im Internetstream.

Modus 
Bei den Frauen und Männern traten jeweils 32 Mannschaften an. Deutschland durfte als Gastgeber jeweils vier Teams stellen. Zusätzlich wurden insgesamt drei Wildcards vergeben.

Der Wettbewerb wurde im Doppel-K.-o.-System ausgetragen. Bei einer Niederlage in der Hauptrunde (winner’s bracket) kam das Duo in die Verliererrunde. Die beiden Sieger der Hauptrunde trafen im Halbfinale auf die Sieger der Verliererrunde. Die Sieger der Halbfinals ermittelt im Endspiel den neuen Europameister.

Spielplan

Frauen

Hauptrunde

Verliererrunde

Platzierungsspiele

Männer

Hauptrunde

Verliererrunde

Platzierungsspiele

Weblinks 
 Ergebnisse in der Beach Volleyball Database: Frauen – Männer (englisch)
 Informationen des DVV
 Informationen und Fotos bei hamburg-web.de

Beachvolleyball-Europameisterschaft
Volleyballveranstaltung 2008
Europameisterschaft 2008
Sportveranstaltung in Hamburg